Кубок Німеччини з футболу 2013–2014 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала Баварія і стала переможцем 17-й раз.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2013

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2013

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 лютого 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 лютого 2014

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2013—2014
Німеччина
Німеччина
2013 у німецькому спорті
2014 у німецькому спорті